Песьянка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Песьянка — село в Троицком районе Алтайского края.
 Песьянка — упразднённая в 2011 году деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Песьянка — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Песьянка — деревня в Осинском районе Пермского края, Гремячинское сельское поселение.
 Песьянка — посёлок в Осинском районе Пермского края, Комаровское сельское поселение.
 Песьянка — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Песьянка — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Песьянка — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Песьянка — деревня в Тюменском районе Тюменской области.

Реки 
 Песьянка (приток Волманги) — река в Кировской области.
 Песьянка (приток Петровки) — река в Алтайском крае.
 Песьянка (приток Баранчи) — река в Свердловской области.